Araçariguama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araçariguama (ort), São Paulo, 
 Araçariguama (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar